Almeriensi – abitanti di Almería
Almeriensi – abitanti di Provincia di Almería